Freudiger ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Freudiger (* 1977), Schweizer Schriftsteller
 Pinchas Freudiger (1900–1976), ungarisch-israelischer Fabrikant
 Reynald Freudiger (* 1979), Schweizer Schriftsteller